een bul met gouden zegel, zie Gouden Bul (algemeen)
 specifiek:
 Gouden Bul van 1222: de hoge adel in Hongarije ontvangt verdergaande rechten tegenover de koning
 Gouden Bul van Rimini (1226): De wereldlijke macht van de Duitse Orde over Pruisen wordt bevestigd
 Gouden Bul (1349): Brabant krijgt een zekere mate van onafhankelijkheid binnen het rijk
 Gouden Bul van 1356: De verkiezing van de koning/keizer van Duitsland werd geregeld